Wanna è una docuserie di Netflix del 2022, che racconta la vita, la carriera televisiva e le truffe di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile.

È stata pubblicata su Netflix il 21 settembre 2022.

Episodi

Note

Collegamenti esterni